Saint-Georges est le nom de plusieurs abbayes :
 abbaye Saint-Georges de Boscherville (Seine-Maritime) ;
 abbaye Saint-Georges de Rennes (Ille-et-Vilaine) ;
 abbaye Saint-Georges de Saint-Martin-des-Bois (Loir-et-Cher) ;
 abbaye de Saint-Georges-sur-Loire.

Voir aussi 
 Liste d'abbayes et monastères
 
 Prieuré Saint-Georges de Gesnes

Homonymie d'abbayes